Fergie är ett smeknamn som kan syfta på

Sarah Ferguson – hertiginna av York
Fergie (artist) – Stacy Ferguson (född 1975), amerikansk musiker och medlem i Black Eyed Peas
Alex Ferguson – en tidigare manager för Manchester United